Houting kan betrekking hebben op:
 Noordzeehouting bepaalde soort houting die in de Noordzee en de Rijn voorkomt (voorkwam)
 Deense houting, een houtingsoort in het Oostzeegebied en Deense Noordzeekust
 Aanduiding voor een hele (onder)familie van zalmachtige vissen: houtingen of coregoniden